Па́йер — самая высокая вершина Полярного Урала, расположенная в Ямало-Ненецком автономном округе. Является также наивысшей точкой ЯНАО.

Представляет собой горный массив, в составе которого можно выделить три вершины:
 Западный (Южный) Пайер, высота 1330 м;
 Пайер, резкое скальное поднятие с плоской вершиной, высота — 1472 м;
 Восточный Пайер, высота — 1217 м.
Относительный перепад высот составляет 600—750 м.

Сложена кварцитами, сланцами и изверженными породами. Имеются снежники.

Ссылки 
 

Горные вершины Урала
Горные вершины Тюменской области
Высочайшие точки субъектов РФ
География Ямало-Ненецкого автономного округа
Шурышкарский район